Dumas může být:

příjmení
 Dumas (příjmení)

v geografii
název míst ve Spojených státech
 Dumas (Arkansas)
 Dumas (Georgie)
 Dumas (Mississippi)
 Dumas (Pensylvánie)
 Dumas (Texas)
 Dumas (Washington)

další významy
 Dumas Fils – zaniklá francouzská automobilka
 Dumas (planetka) – planetka hlavního pásu (9059) Dumas

Externí odkazy